Petr Korbel (* 6. Juni 1971 in Havířov, Tschechoslowakei) ist ein ehemaliger tschechischer Tischtennisspieler. Er spielte bei mehreren deutschen Bundesligavereinen.

Werdegang 
Petr Korbel wurde sechsmal tschechischer Meister, nämlich 1996, 1998, 2000–2002 und 2006. Seinen ersten großen internationalen Erfolg feierte Korbel 1988 mit dem Gewinn der Junioreneuropameisterschaft. Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta wurde er Vierter, bei der Europameisterschaft 2000 in Bremen holte er die Bronzemedaille. In der Tschechischen Rangliste belegte er im März 2009 Platz 1.

Korbel spielte vom 1. Juli 2006 bis zum 30. Juni 2008 bei Borussia Düsseldorf, wo er bereits 1993/94 einen Ein-Jahres-Vertrag hatte; vorher spielte er bei Müller Würzburger Hofbräu und kam ins Viertelfinale der German Open. Er wurde mit Würzburg Mannschaftsmeister 2004/05. Von 2008 bis 2010 spielte er beim belgischen Spitzenclub Royal Villette Charleroi, danach kehrte er nach Deutschland zurück und spielt jetzt beim TTC Ruhrstadt Herne.

Petr Korbel ist 1,81 m groß und Rechtshänder, er spielt das Holz Butterfly Korbel OFF und den Belag Butterfly Sriver G2. Er ist seit Juli 1995 mit Romana Kvapilova, die in den 1990er Jahren in der 2. Bundesliga spielte, verheiratet und hat eine Tochter.

Petr Korbel wird von seinem Vater Karol Korbel, einem ehemaligen tschechischen Erstligaspieler, seit seiner Jugend trainiert.

Karriere als Spieler

Turnierteilnahmen 
 WM: 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008
 Olympische Sommerspiele: 1992, 1996, 2000, 2004
 Europameisterschaft: 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2005
 Europe TOP-12: 1994, 1997, 2001, 2002, 2004 bis 2008

Titel und Erfolge 
 3. Platz Weltmeisterschaft 1991 (Mannschaft)
 3. Platz Europe TOP-12 2001 und 2004
 1. Platz Europameisterschaft 1988 (Jugend-Einzel)
 5-mal Deutscher Mannschaftsmeister (1999, 2001, 2002 mit TTC Zugbrücke Grenzau; 2005 mit Müller Würzburger Hofbräu, 2008 mit Borussia Düsseldorf)

Erfolge bei der ITTF Pro Tour 
 1997 English Open: 2. Platz
 2000 French Open: 3. Platz
 2003 Danish Open: 3. Platz
 2006 Qatar Open: 3. Platz
 2006, 2009 und 2010: Teilnahme an den ITTF Pro Tour Grand Finals

Erfolge beim japanischen Super Circuit 
 Jul 2002 in Aomori: 1. Platz
 Sep 2002 in Osaka: 2. Platz
 Aug 2003 in Hiroshima: 2. Platz
 Jan 2004 in Tokio: 1. Platz
 Mai 2004 in Osaka: 1. Platz
 Mai 2005 in Osaka: 1. Platz

Teilnahmen beim ITTF World All Stars Circuit 
 Juni 1994 in Malaysia: Viertelfinale Sieg gegen Kōji Matsushita, Halbfinale Niederlage gegen Wang Tao
 Juni 1994 in Hong Kong: Viertelfinale Niederlage gegen Johnny Huang
 Oktober 1994 in Lissabon (Finalturnier): Niederlagen in der Vorrunde gegen Wang Tao, Jean-Philippe Gatien und Zoran Primorac

Weitere Resultate 
 2001 China gegen Welt: Niederlagen gegen Wang Liqin (1:4) und Liu Guoliang (2:4)

Turnierergebnisse

Weblinks 
 , Westdeutsche Zeitung, 6. Dezember 2006 (abgerufen am 8. Oktober 2012)
 Petr Korbel bei Pingpong.cz (tschech.)
  (abgerufen am 21. Juni 2014)
  (abgerufen am 21. Juni 2014)
 Kurzporträt (abgerufen am 18. Oktober 2019)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Tschechoslowakei)
Tischtennisspieler (Tschechien)
Tischtennisspieler (Royal Villette Charleroi)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTC Zugbrücke Grenzau)
Tischtennisspieler (TTC Ruhrstadt Herne)
Olympiateilnehmer (Tschechoslowakei)
Olympiateilnehmer (Tschechien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Geboren 1971
Mann
Tscheche